Ака́цієва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Акацієва вулиця — вулиця в місті Виноградів Закарпатської області.
 Акацієва вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці